De Beker van Gabon is het nationale voetbalbekertoernooi van Gabon en wordt sinds 1961 georganiseerd door de Fédération Gabonaise de Football. Zoals de meeste bekercompetities wordt met het knock-outsysteem gespeeld.

De finale wordt steevast op 17 augustus gespeeld, de onafhankelijkheidsdag van Gabon.

Van 1961-1982 betrof het een bekertoernooi tussen de provincies van Gabon, de “Coupe du Gabon”, waaraan selectieteams of clubteams deelnamen die hun provincie vertegenwoordigden. Vanaf 1984 is het een bekertoernooi voor clubteams, de “Coupe du Gabon Interclubs”.

De “Coupe du Gabon” werd in 1983 opgevolgd door de “Coupe de l'Indépendance” dat na de editie van 1984 pas in 2003 werd vervolgd.

Finales

Prestaties per club 
 Coupe du Gabon Interclubs
 1984-2013

Coupe de l'Indépendance 

Gabon
Voetbal in Gabon
Sportevenement in Gabon